Crobath ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Crobath (geb. 1932), österreichische Schauspielerin, siehe Erika Remberg
 Luiza Crobath (1828–1898), österreichische Schriftstellerin, siehe Luiza Pesjak